KZ steht für:
 Konzentrationslager in der Zeit des Nationalsozialismus, Abkürzung KZ oder K.L. 
 Konzentrationslager (historischer Begriff) im Sinne von verschiedenen Konzentrations- und Internierungslagern

 Karl-Ziegler-Schule, umgangssprachliche Abkürzung eines Mülheimer Gymnasiums
 Kasachstan (auf Englisch Kazakhstan) nach dem Ländercode der ISO 3166-1
 Kassenzeichen, Referenznummer zur eindeutigen Identifizierung von Zahlungen in der Buchhaltung
 Kawasaki Z – Typbezeichnung der Motorräder in Nordamerika
 Kernladungszahl in der Atomphysik, siehe Ordnungszahl
 Kinderzimmer (in Grundrissen oder Wohnungsanzeigen)
 Kinderzulage
 Kinderzuschlag
 Knaufzylinder, Türschloss mit Innenknauf
 Kompasszahl
 Koordinationszahl
 Kräftezustand oder körperlicher Zustand in der medizinischen Dokumentation
 Krankenzimmer, noch heute gebräuchlicher Ausdruck im Schweizer Militär
 Kuhns Zeitschrift, siehe Historische Sprachforschung
 Kramme & Zeuthen, dänische Flugzeugbauer, siehe Skandinavisk Aero Industri
 Nippon Cargo Airlines (IATA-Code), japanische Frachtfluggesellschaft
 Renault Type KZ, Modellreihe aus der Zwischenkriegszeit

Kz. steht für:
 Kennzeichen, unterschiedliche Bezeichnungen siehe dort
 Kennzahl oder Kennziffer

Kz steht für:
 Kwanza, angolanische Währung

KZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Kozani
 Niederlande: Heer (nur mit zwei Buchstaben)
 Nordirland: Antrim
 Norwegen: Horten in der Provinz Vestfold og Telemark

KŽ steht als Abkürzung für:
 Kosovske Železnice, siehe Hekurudhat e Kosovës/Kosovske Železnice
 Križevci (Begriffsklärung)

KŽ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Kroatien: Križevci
 Serbien: Knjaževac

.kz steht als Abkürzung für:
 .kz, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) von Kasachstan

Siehe auch:
 Konzentrationslager (Begriffsklärung)
 KZ-3, Apfelsorte

Abkürzung